Can Traver (Bigues), masia al municipi de Bigues i Riells
 Can Traver (urbanització), urbanització al municipi de Bigues i Riells

 Can Traver (Jorba), nucli de Jorba
 Can Traver (Maià de Montcal), masia al municipi de Maià de Montcal (Garrotxa)
 Can Traver (Porqueres), masia de Porqueres 
 Can Traver o masos de Can Traver, veïnat al municipi de Maià de Montcal (Garrotxa)